Ogdensburg (Nova Iorque)
Ogdensburg (Nova Jérsei)
Ogdensburg (Wisconsin)

Desambiguação